Saastamoinen ist der Familienname folgender Personen:

 Armas Saastamoinen (1886–1932), finnischer Politiker
 Eino Saastamoinen (1887–1946), finnischer Turner